De Belgische Supercup van het seizoen 2007/08 vond plaats op zaterdag 9 augustus 2008 in het Stade Maurice Dufrasne. Landskampioen Standard Luik nam het op tegen Bekerwinnaar RSC Anderlecht. Standard won met 3-1. Voor Standard was het de derde Supercup in de geschiedenis van de club. Het was van 1983 geleden dat de Rouches de trofee nog eens hadden gewonnen.

Wedstrijddetails

Supercup voetbal België
Supercup voetbal in 2008
Sportevenement in Luik (stad)